Cette page recense les usages du terme ou du symbole « ? ».

Linguistique 
 ?, point d'interrogation, signe de ponctuation placé à fin d'une phrase interrogative. Ce caractère possède des dérivés :
 ¿, point d'interrogation inversé ou culbuté, signe de ponctuation placé au début d'une phrase ou d'un membre de phrase interrogatifs en espagnol ;
 ‽, Point exclarrogatif.
 Dans le domaine des études linguistiques, le signe métalinguistique ? positionné en début d'énoncé indique que la grammaticalité de cet énoncé est douteuse. Cet usage est à rapprocher de celui du signe * (astérisque) également positionné en début d'énoncé, et qui indique un énoncé grammaticalement erroné.

Culture

Littérature 
 ? est le titre d'un poème de Victor Hugo publié dans Les Contemplations (1855).
 Le Point d'interrogation est une collection de littérature policière.

Cinéma et télévision 
 ?, film indonésien réalisé par Hanung Bramantyo (2011) ;
 ?: A Question Mark, film indien réalisé par Allyson Patel et Yash Dave (2012) ;
 ?, épisode de la [[Saison 2 de Lost : Les Disparus|saison 2 de la série télévisée américaine Lost]].

Jeux 
 ?, indication d'un mauvais coup dans l'annotation des échecs.

Musique 
 ?, album du groupe Ange (2005)
 ?, album du groupe allemand Nena (1984) et piste principale de cet album
 ?, album du groupe américain Enuff Z'nuff (2004)
 ?, album du groupe américain Neal Morse (2005)
 ?, album du groupe argentin Bersuit Vergarabat (2007)
 ?, album du chanteur chinois Eason Chan (2011)
 ?, EP du groupe américain  (2003)
 ? (Modern Industry), chanson de l'album Fishbone du groupe américain Fishbone (1985)
 ? & the Mysterians, autre graphie du groupe Question Mark and the Mysterians
 ?, album de XXXTentacion (2018)

Sciences et techniques 
 ?, connu comme le Point d'interrogation, un avion Breguet 19 modifié ayant été, en 1930, le premier appareil plus lourd que l'air à réaliser une traversée de l'Atlantique Nord dans le sens Paris-New York (la même traversée mais dans le sens New York-Paris avait été réalisée en 1927 par l'Américain Charles Lindbergh)

Informatique 
 ?, quantificateur d'expression rationnelle indiquant qu'un groupe existe zéro ou une fois ; par exemple, « toto? » correspondant à « tot » ou « toto »
 , opérateur ternaire
 �, caractère de remplacement dans le standard Unicode (caractères spéciaux)

Mathématiques 
 ?, Fonction point d'interrogation

Voir aussi 
 
 
  (nom du Polygone à queue violacée en anglais)
 
 ʔ, symbole de l'alphabet phonétique international pour le coup de glotte
 , ancien symbole astronomique pour la planète naine Cérès

Homonymie de titre